Gorkij (eller Gorky (engelsk translitteration)) kan henvise til flere artikler:

 Gorkij, navn for den russiske by Nisjnij Nóvgorod i tiden 1932-1990
 Maksim Gorkij (1868–1936), en sovjetisk/russisk aktivist, forfatter og grundlægger af den literære genre socialrealisme. Lagde navn til byen Gorkij (1932-90)
 Gorkij Park – en forlystelsespark i Moskva.
 Gorky Park er en glamrock-gruppe fra Rusland.
 Gorky Park (film) er en film fra 1983 baseret på romanen Gorky Park af Martin Cruz Smith.
 2768 Gorky – en asteroide, opdaget i 1978 af astronomen L. V. Zhuravleva.
 Gorkij Jernbaner - et jerbaneselskab under Ruslands Jernbaner

Se også 
 Gorki

en:Gorky